

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Ссылки

https://youtube.com/playlist?list=PLVtYY3Ujl33ODtmJ5oy1zL4fwrdnuArks

См. Также
Стич!

Лило и Стич

Стич!
Стич